North Plaza is een gebouw in de Belgische gemeente Sint-Joost-ten-Node. Het gebouw staat aan de Koning Albert II-laan 5-7-9, net buiten de Vijfhoek in de Noordruimte.

Ten noorden van het gebouw staat het Hendrik Consciencegebouw. Aan de overzijde van de laan (westzijde) staat het gebouw North Gate en de Quatuor Towers.

Bovengronds heeft het gebouw acht bouwlagen en ondergronds drie.

Geschiedenis 
In 1993 kwam de bouw van het kantoorgebouw gereed.

Eigenaar en uitbater Banimmo begon in april 2019 met de omvorming van het gebouw, dat de naam Networks NØR zal krijgen.

Bouwwerk in Sint-Joost-ten-Node
Kantoorgebouw in Brussel